O Campeonato Carioca de Futebol Feminino de 2009 foi a 18ª edição do torneio. Está foi a quinta edição em que o torneio foi organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Equipes participantes

Fórmula de disputa 
A primeira fase, denominada classificatória, foi disputada em 2 turnos e as equipes foram distribuídas em dois grupos (A e B), formados mediante sorteio, com as equipes jogando entre si, dentro do grupo, no 1º turno e jogando contra as equipes do outro grupo no 2º turno, em confronto direto, classificando-se para a segunda fase as duas primeiras colocadas de cada grupo em um total de 4 equipes.

Na segunda fase,  denominada semi-final, as equipes foram distribuídas em 2 grupos (C e D) formados por duas equipes cada um, assim constituídos. Nesta fase as equipes jogaram entre si, dentro do grupo, em partida de ida e volta, classificando-se para a terceira fase a vencedora de cada um dos grupos.

Primeira fase

Grupo A 

a. A equipe anunciou que não disputaria a competição.

Grupo B

Fase final

Premiação

Ligações externas 
 
 

Futebol de 2009 no Brasil
2009